Ogê Mannebach (Florianópolis,  — São Francisco do Sul, ) foi um poeta brasileiro.

Foi membro da Academia Catarinense de Letras.

Membros da Academia Catarinense de Letras
Naturais de Florianópolis
Poetas de Santa Catarina